On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans est le premier vers d'un poème d'Arthur Rimbaud écrit en 1870 et intitulé Roman. Il a été réutilisé par plusieurs œuvres :
On n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans, double album de Léo Ferré paru en 1986.
On n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans, autobiographie de Barbara Samson publiée en 1994.
Quand on a dix-sept ans, film français réalisé par André Téchiné, sorti en 2016.